Androkles () steht für:

 Androkles (Sohn des Phintas), Bruder des Antiochos, König von Messenien
 Androkles (Androkleide), Urenkel des Phintias
 Androkles (Mythologie), Sohn des Aiolos und der Kyane
 Androkles (Athener), Demagoge gegen Alkibiades
 Androkles, Athener (CIA I 237)
 Androkles, Athener (CIA II 812c)
 Androkles (Hieromnemon), boiotischer Tempelbote
 Androkles von Amathus, in Diensten Alexanders des Großen
 Androkles (Sohn des Phokion), athenischer Teilnehmer an den Soterien in Delphi
 Androkles (Schriftsteller)

Siehe auch:
 Androklos